

Geografia
 Arzenc-de-Randon – comune francese del dipartimento della Lozère, nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Cantone di Châteauneuf-de-Randon – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Mende, soppressa nel 2015
 Châteauneuf-de-Randon – comune francese del dipartimento della Lozère, nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Rieutort-de-Randon – comune francese del dipartimento della Lozère, nella regione della Linguadoca-Rossiglione

Persone
 Francesco Randon (1925-2015) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Jacques Louis Randon (1795-1871) – generale e politico francese, maresciallo di Francia e governatore d'Algeria
 Lucile Randon (1904-2023) – supercentenaria e religiosa francese

Pagine correlate
 Random (disambigua)
 Randone